Sorgstövsländor (Peripsocidae) är en familj av insekter. Sorgstövsländor ingår i ordningen stövsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Peripsocidae 14 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Stövsländor